Uribe es un apellido originario del País Vasco y puede referirse a:

Geografía 
Uribe, comarca de Vizcaya.
Uribe, municipio colombiano del departamento del Meta.
Uribe Uribe, corregimiento del Municipio de Bugalagrande.
Uribia, municipio colombiano en el departamento de La Guajira.

Personas 
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y ex senador colombiano.
Álvaro Uribe Rueda, político de Colombia.
Mario Uribe, político de Colombia, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Rafael Uribe Uribe, abogado, periodista, diplomático y militar colombiano.
Germán Uribe, escritor y periodista colombiano.
Horacio Serpa Uribe, político y jurista colombiano.
Manuel Uribe Ángel, político y geógrafo colombiano.
Guillermo Uribe Holguín, músico y compositor colombiano.
Antonio Lorenzo Uribe Uribe fue un botánico, zoólogo y sacerdote colombiano.
Jesús Uribe, exjugador de fútbol español.
Josu Uribe, entrenador de fútbol español.
Kirmen Uribe, escritor vasco en euskera, Premio Nacional de Narrativa 2009.
Imanol Uribe, director y productor de cine español, nacido en El Salvador.
Vicente Uribe fue un político español, dirigente del PCE y Ministro de Agricultura.
Luis Uribe, actor chileno
Luis Uribe Orrego, marino chileno.
Julián Uribe,  religioso y político patriota chileno.
Armando Uribe, escritor, poeta y abogado chileno.
Inelia Uribe,  escritora, poetisa y profesora chilena.
Cristián Uribe, exfutbolista chileno.
Claudio Muñoz Uribe, futbolista chileno.
Julio César Uribe, exfutbolista peruano.
El indio Uribe, escritor y periodista colombiano.
Francisco Uribe Romero, célebre charro mexicano originario de Nopala de Villagrán, Hidalgo
Fernando Serrano Uribe, militar colombiano, presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1816.
Fernando Uribe, futbolista colombiano.
Mateus Uribe, futbolista colombiano.
Jaime Uribe-Meléndez, (1960) briólogo colombiano.
Fernando Uribe Restrepo, abogado colombiano, presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1985.
Rafael Uribe Ochoa, actor colombiano.

Otras 
Acuerdos de la Uribe, acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Colombiano las FARC.
Clase Uribe, naves construidas en España para la Armada de México.

Enlaces externos 

Apellidos del País Vasco
Apellidos vascos